В одиночному розряді тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Наталі Тозья (фінал)
 Відсутня
  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Жулі Алар (1-ше коло)
 Емі Фрейзер (півфінал)
 Барбара Ріттнер (1-ше коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. Women's Hard Court Championships